Жарбулак — название населенных пунктов в Казахстане:

 Жарбулак (до 2018 г. — Вторая Пятилетка) — село в Бородулихинском районе Абайской области.
 Жарбулак — село в Иртышском районе Павлодарской области Казахстана, ликвидировано в 2001 г.